Плей-офф Кубка Либертадорес 2013 состоит из стадий 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и финала, который состоит из двух матчей. На каждой стадии команды сыграют друг с другом дома и в гостях. Команда, имеющая на основе общей таблицы классификации больший посев, проводит ответный матч дома. Команда, которая забьёт по сумме двух матчей больше голов, проходит в следующую стадию.

Участники плей-офф

Таблица классификации 
Для определения пар 1/8 финала команды будут разделены по итогам второго этапа победителей групп и занявших вторые места. Командам, занявшим первые места, в зависимости от количества набранных очков будут присвоены номера от 1 до 8, а командам, занявшим 2 места — от 9 до 16. Команда, получившая наибольший посев, сыграет с 16-й командой, 2-я команда — с 15-й, и так далее.

Сетка

1/8 финала

Пара A 

«Атлетико Минейро» побеждает с общим счётом 6:2.

Пара B 

Общий счёт — 2:2. «Санта-Фе» побеждает по правилу гола, забитого на чужом поле.

Пара C 

«Олимпия» побеждает с общим счётом 3:2.

Пара D 

«Бока Хуниорс» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара E 

Общий счёт — 2:2. «Ньюэллс Олд Бойз» побеждает по правилу гола, забитого на чужом поле.

Пара F 

«Флуминенсе» побеждает с общим счётом 3:2.

Пара G 

Общий счёт — 1:1. «Реал Гарсиласо» побеждает в серии послематчевых пенальти со счетом 4:1.

Пара H 

«Тихуана» побеждает с общим счётом 2:1.

Четвертьфиналы

Пара S1 

Общий счёт — 3:3. «Атлетико Минейро» побеждает по правилу гола, забитого на чужом поле.

Пара S2 

«Санта-Фе» побеждает с общим счётом 5:1.

Пара S3 

«Олимпия» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара S4 

Общий счёт — 0:0. «Ньюэллс Олд Бойз» побеждает в серии послематчевых пенальти со счетом 10:9.

Полуфиналы

Пара F1 

Общий счёт — 2:2. «Атлетико Минейро» побеждает в серии послематчевых пенальти со счётом 3:2.

Пара F2 

«Олимпия» побеждает с общим счётом 2:1.

Финал 

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ 
 Статистика, календарь
 Фотографии команд, турнирные таблицы, расписание игр, результаты матчей

Кубок Либертадорес 2013